Op zondag 12 juni 1994 werden in België Europese verkiezingen gehouden. Er werden door de Belgische kiesgerechtigden 25 parlementsleden gekozen: 14 door het Nederlands kiescollege, 10 door het Frans kiescollege en 1 door het Duitstalig kiescollege.

Uitslag per taalgemeenschap

Belgie
1994